Lansbury ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Lansbury (1925–2022), britische Schauspielerin
 George Lansbury (1859–1940), britischer Politiker, Pazifist und Theosoph
 Henri Lansbury (* 1990), englischer Fußballspieler
 Minnie Lansbury (1889–1922), britische Frauenrechtlerin und Suffragette